Diego Madrigal – calciatore costaricano
 Fernando Madrigal – calciatore messicano
 Guillermo Madrigal – schermidore cubano
 Luis Madrigal – calciatore messicano
 Marco Madrigal – calciatore costaricano
 Marcos Madrigal – pianista cubano